Esistono più comuni francesi con questo nome

Couvains – Manica
Couvains – Orne